Stora Stavsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Stavsjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (4,56 ha)
Stora Stavsjön, Närke, sjö i Laxå kommun,  (16 ha)

Se även
Stavsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn